Малая Осиновка — название населённых пунктов в России:

 Малая Осиновка — деревня в Карачевском районе Брянской области
 Малая Осиновка — хутор в Клетском районе Волгоградской области
 Малая Осиновка — село в Аткарском районе Саратовской области

См. также 
 Осиновка
 Большая Осиновка